Mauldin har flere betydninger:

 Mauldin (South Carolina)
 Mauldin High School
 Mauldin House, i Clarkesville, Georgia
 Mauldin (Arkansas)